Armistițiul de la Compiègne se poate referi la unul dintre următoarele evnimente:

 Armistițiul de la Compiègne (11 noiembrie 1918), care a marcat sfârșitul primului război mondial pe frontul de vest;
 Armistițiul de la Compiègne (22 iunie 1940), care a marcat sfârșitul bătăliei Franței în timpul celui de-al doilea război mondial și începutul ocupației germane.